Häßler oder Hässler ist der Familienname folgender Personen: 
 Achim Häßler (* 1953), deutscher Physiker und Politiker (FDP)
 Erich Häßler (1899–2005), deutscher Kinderarzt
 Eugen Häßler (1909–1976), deutscher Ringer
 Hans-Jürgen Häßler (1939–2011), deutscher Archäologe
 Johann Wilhelm Häßler (1747–1822), deutscher Komponist
 Karl Häßler (1849–1914), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Klaus Häßler (1935–2008), deutscher Politiker 
 Thomas Häßler (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Uwe Hässler (* 1938), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer

Siehe auch:
 Haessler
 Häsler
 Heßler (Hessler)
 Haesler